Nagy Lázár
 Nagy Lázár (1861–1923) festő, iparművész, rajztanár
 Nagy Lázár (1892–1964) nevelőintézeti igazgató, középiskolai tanár, festőművész

hasonló nevűek
 Káli Nagy Lázár (1772–1837) kolozsvári főbíró, a kolozsvári színház mecénása